Daly se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas C. Daly
 John W. Daly
 Marymegan Daly